

Geografia

Butler – capoluogo della  contea di Choctaw, Alabama
Butler – città della  contea di Day, Dakota del Sud
Butler – capoluogo della  contea di Taylor, Georgia
Butler – villaggio della  contea di Montgomery, Illinois
Butler – città della  contea di DeKalb, Indiana
Butler – città della  contea di Pendleton, Kentucky
Butler – capoluogo della  contea di Bates, Missouri
Butler – borough della  contea di Morris, New Jersey
Butler – città della  contea di Wayne, New York
Butler – villaggio della  contea di Richland, Ohio
Butler – città della  contea di Custer, Oklahoma
Butler – township della  contea di Adams, Pennsylvania
Butler – capoluogo della  contea di Butler, Pennsylvania
Butler – township della  contea di Butler, Pennsylvania
Butler – township della  contea di Luzerne, Pennsylvania 
Butler – township della  contea di Schuylkill, Pennsylvania 
Butler – città della  contea di Clark, Wisconsin 
Butler – villaggio della  contea di Waukesha, Wisconsin

Persone

Altro 
 Butler – famiglia storica irlandese
 Butler University – università statunitense con sede a Indianapolis
 The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca (The Butler) – film di Lee Daniels del 2013